Moussac est une commune française du Gard ;
 Moussac est une commune française de la Vienne ;
  Moussac est un hameau de la commune de Coupiac, dans le département de l'Aveyron.

Voir aussi 
 Hôtel de Moussac à Montmorillon (Vienne).